Le Repas steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Chênedouit im Département Orne, Frankreich
 einen Ortsteil der Gemeinde Wisembach im Département Vosges, Frankreich

Siehe auch:
 Repas